Соревнования по тхэквондо среди женщин в категории до 49 кг на летних Олимпийских играх 2020 года прошли 24 июля 2021 года в зале A арены «Макухари Мэссэ».

Олимпийской чемпионкой стала 23-летняя тайская спортсменка Панипак Вонгпаттанакит, победившая в финале испанку Адриану Сересо. Эта победа стала первой в истории женского олимпийского тхэквондо Таиланда. Бронзовые медали получили израильтянка Авишаг Семберг и сербка Тияна Богданович.

Призёры

Результаты

Плей-офф

Утешительный турнир 
Тхэквондистки, проигравшие по ходу соревнований будущим финалистам, приняли участие в утешительном турнире за две бронзовые медали.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года 

Тхэквондо на летних Олимпийских играх 2020